Niemcy:
 Sankt Georg – dzielnica Mindelheimu
Inne:
 SMS Sankt Georg – krążownik pancerny

Zobacz też:
 Georg
 St. Georg